Knutzen ist der Familienname folgender Personen: 
 Friedrich Knutzen (1881–1938), deutscher Politiker (DDP)
 Iven Knutzen (1531/1532–1612), Bauer, Chronist und Kartograph
 Johann Knutzen (1487/1488–1546), deutscher Domherr
 Martin Knutzen (1713–1751), deutscher Philosoph

 Sönke Knutzen (* 1966), Schweizer Bauingenieur

Sonstiges:
 Knutzen Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Knutsen
 Knutzon